Die Liste der Premierminister von São Tomé und Príncipe umfasst alle Regierungschefs von São Tomé und Príncipe seit 1974:

Weblink 
 São Tomé and Príncipe: Prime Ministers (rulers.org)

!
São Tomé und Príncipe